Па́лдиское шоссе́, также Па́лдиски ма́антеэ () — улица в Таллине, Эстония.

География 
Начинается в центре города, от бульвара Тоомпуйестеэ, идёт в западном направлении, проходит по границам районов Пыхья-Таллинн и Кесклинн, затем Пыхья-Таллинн и Кристийне, наконец, Пыхья-Таллинн и Хааберсти и доходит до границы города, где переходит в шоссе Таллин—Палдиски. Это одна из самых длинных улиц города, её протяжённость составляет 9,747 км.

Вследствие большой протяжённости Палдиского шоссе, его застройка не формирует какого-либо однородного комплекса. Сама улица, по сути, не образует единой магистрали, а состоит из нескольких связанных между собой отрезков.

В начале улицы располагается несколько гостиниц, а также дома постройки начала и середины XX века. Дорога проходит под железнодорожным виадуком, проходит мимо троллейбусного парка и ипподрома. Вблизи ипподрома от Палдиского шоссе ответвляется улица Мустамяэ. Далее на улице расположен комплекс из нескольких медицинских учреждений: психоневрологическая клиника, инфекционная больница, больница и поликлиника Меримеэсте (Портовая). Улица следует мимо Коплиского залива и леса Вескиметса, затем проходит мимо Таллинского зоопарка. Вблизи зоопарка от улицы ответвляется Рокка-аль-Маре теэ, ведущая к музею под открытым небом. Далее дорога проходит мимо торгового центром Рокка-аль-Маре и концертного комплекса Саку Суурхалль. Рядом с комплексом к дороге примыкают улицы Эхитаяте и Раннамыйза. Затем дорога проходит по краю микрорайона Вяйке-Ыйсмяэ и мимо озера Харку. Вблизи озера к Палдискому шоссе примыкает улица Ярвеотса. Недалеко от озера Палдиское шоссе подходит к границе города и переходит в шоссе Таллин—Палдиски.

История 
Дорога на этом месте, ведущая к западным границам города, впервые появилась на плане Таллина в XVII веке. Она начиналась от Харьюских ворот в крепостной стене (ныне не существующих) и проходила по местам, где сегодня располагаются бульвар Тоомпуйестеэ и улица Эндла. Неизвестно в точности, куда дорога вела; среди возможных направлений — город Хаапсалу или шведская крепость, располагавшаяся приблизительно в 50 километрах от Таллина на берегу залива Рогервик (сегодня Палдиский залив).

На протяжении веков дорога многократно меняла своё название, причём разные её части назывались по-разному. У самого начала улицы её отрезок между современным бульваром Тоомпуйестеэ и улицей Техника эстонское население называло Toompea alevik (), так как этот отрезок находился во владении Верхнего города; население самого Верхнего города называло этот отрезок в разные времена Grosse Strasse (), Breite Strasse (), Neugasse (), Katzenschwanz (). Последнее название закрепилось в эстонском переводе Kassisaba за всем районом между Тоомпуйестеэ, Палдиским шоссе, улицами Техника и Эндла. В районе нынешнего Лиллекюла улица назывались Wittenhofi Strasse (, по имению Виттенхов, располагавшемуся в этом месте), вблизи озера Харку — Haberscher Weg (, по мызе Хааберсти). Дальше от города дорога в разные времена носила названия Wieckscher Weg, Läänemaa, (), Hapsalsche Strasse (), а также Rogerwiecksche Strasse (, по названию города Палдиски до 1762 года — Рогверик, калька со ). В 1789 году, после переименования Рогверика в Балтийский порт, улица стала называться Baltischport (), а с 1789 года Baltischportsche Strasse (). С 1922 года, после переименования Балтийского порта в Палдиски, улица стала называться Paldiski maantee (). Протяжённость шоссе — 11,3 км.

После того, как Ревель был захвачен российскими войсками в ходе Северной войны в 1710 году, возникла необходимость в новой военно-морской базе к западу от города. Подходящим местом был сочтён Рогервикский залив. В 1715 году Пётр I лично проехал по дороге к заливу, осмотрел его и принял решение строить гавань для военного флота. После смерти Петра строительство шло вяло, а вскоре было заброшено. Была заброшена и дорога. После восшествия на престол Екатерины II в 1762 году строительство было возобновлено, гавань в том же году была переименована в Балтийский порт (эстонское название города — Палдиски — представляет собой эстонизированный вариант слова «Балтийский»), и шоссе снова приобрело важное значение.

Общественный транспорт 
По Палдискому шоссе следуют маршруты 1-го и 5-го троллейбусов, кроме того, на разных участках по улице проходит несколько автобусных маршрутов, в том числе 21, 21Б, 22, 26, 26А, 33, 37, 42, 43, 46, 47, 40, 59.

Галерея

Примечания 

Улицы по алфавиту
Улицы Таллина